Taylor Swift a réenregistré Love Story, sous-titré (Taylor's Version), pour son premier album réenregistré, Fearless (Taylor's Version). Il est sorti en tant que single principal de l'album le 12 février 2021, sous le label Republic Records. Love Story (Taylor's Version) a reçu des critiques positives, mettant en avant la maturité des vocaux de Swift, l'amélioration du mixage et de l'instrumentation, tout en restant fidèle à l'émotion de la version originale. La chanson a atteint le top 10 des charts au Canada, en Irlande, Lettonie, Malaisie et Singapour. Il s'agit de la huitième chanson de Swift a atteindre la première place de l'US Hot Country Songs.

Contexte de sortie 
En août 2019, Swift a révélé sa décision de réenregistrer ses six premiers albums studio après la vente de ses bandes originales par l'homme d'affaires américain Scooter Braun, à la suite de l'achat par celui-ci de l'ancienne maison de disques de Swift, Big Machine Records. Love Story (Taylor's Version) a été la première piste réenregistrée que Swift a révélé au public quand elle a été utilisé comme jingle dans une publicité de Match.com, écrit par l'acteur Ryan Reynolds, en décembre 2020. Le 11 février 2021, dans Good Morning America ainsi que sur ses réseaux sociaux, Swift a annoncé une version réenregistrée de son second album studio Fearless, intitulé Fearless (Taylor's Version), sortie le 9 avril 2021. Love Story (Taylor's Version) est le single principal du réenregistrement.

Une vidéo avec paroles de Love Story (Taylor's Version) est sortie avec le single. Elle montre des photos de Swift avec ses fans, ce que le Times of India voit comme le remplacement de Roméo par les fans de la chanteuse. Rolling Stone partage ce même point de vue, déclarant que la vidéo dépeint «l'amour entre artistes et fans».

Le 26 mars 2021 est sortie une version électronique de Love Story (Taylor's Version) remixé par la productrice suédoise Elvira.

Composition 
La version réenregistrée reste fidèle à la version de 2008, sans déroger à la production originale. Nombre des musiciens qui ont joué dans la version de 2008 ont aussi été impliqués dans le réenregistrement. Cependant, il y a un changement notable dans le timbre vocal de Swift dans la version de 2021, qui a un ton « plus rond et plus ample », libre de son accent country. Le réenregistrement est fait avec une plus grande précision, et un plus grand contraste entre les instruments; les cordes du banjo et du violon, ainsi que les cymbales dans Love Story (Taylor's Version) sont plus importants, avec des instruments de basses bien définis, des batteries plus fortes, des guitares électriques moins dures, et des harmonies abaissées dans le mix.

Réception critique 
Le critique de Rolling Stone, Simon Vozick-Levinson, a décrit Love Story (Taylor's Version) comme étant « une brillante et douce-amère revisitation d'un classique » muni de plus d'émotion, d'instruments raffinés, et de technique vocale. L'écrivaine de Pitchfork, Vrinda Jagota a salué Swift pour son engagement à revisiter son travail d'adolescente sans embarras et l'a qualifié de « démonstration d'appartenance et de prise de pouvoir d'une femme adulte ». Mikael Wood du Los Angeles Times a estimé que Love Story reste un classique, remarquant comment la version réenregistrée est « virtuellement indistinguable » de sa contrepartie de 2008. Bien que décrivant cette similarité comme une certaine déception puisque Swift a atteint sa maturité artistique avec ses albums de 2020, Folklore et Evermore, Wood reconnait que les droits de Love Story pourrait, ce faisant, complètement appartenir à la chanteuse.

Hannah Mylrea, écrivant pour NME, l'a appelée un «charmant souffle de nostalgie» avec une production améliorée, où Swift parvient à préserver «l'étincelle et la chaleur» qui ont fait de Love Story un succès. Mylrea a ajouté que Swift a utilisé ses puissants nouveaux vocaux pour invoquer sa jeune version d'elle-même dans la version de 2021, quand la version de 2008 avait un ton plus sérieux. Louant la performance vocal de Swift, Shirley Li de The Atlantic, a écrit que la voix de la chanteuse à 31 ans est beaucoup plus riche, avec un ton contrôlé et un staccato précis. Li conclut en disant que la version de 2008 contenait «la voix impatiente et essoufflée de Swift capturant cette sensation d'adolescent de complètement fantasmer sur un nouveau béguin» alors que la version de 2021 évoque «une nostalgie mature et amusée».

Richard S. He, critique pour Billboard, a été impressionné par le mixage de la chanson. Il a écrit que l'original était « un mix bruyant, dynamiquement plat conçu pour éclater hors des haut-parleurs de radio FM », tandis que la version réenregistrée offre un impressionnant mixage riche et bien équilibré qui élève l'atmosphère rêveuse de la chanson. Il a aussi souligné que les instruments dans le refrain de l'original « semblaient se fondre en un seul géant mur de son », quand Love Story (Taylor's Version) bénéficie d'une ambiance avec des instruments individuels. Dans sa critique pour la BBC, Mark Savage a écrit que les deux versions étaient à peine différentes, louant la qualité plus nette de Love Story (Taylor's Version), qui permet aux auditeurs de remarquer des détails instrumentaux qui s'étaient perdus dans la version de 2008. Il a mis en avant que les vocaux plus mature de Swift ajoute de la profondeur et de la chaleur à la chanson, tout en capturant l'innocence romantique d'adolescent. Robert Christgau a estimé que « la voix de Swift conserve une bonne dose de fraicheur » mais a questionné l'intérêt de reproduire ses anciennes chansons, disant qu'il «ne peux même pas imaginer dépenser de l'argent pour les réenregistrements». Love Story (Taylor's Version) a été nominée pour la Chanson International de l'Année au British Country Music Association Awards 2021.

Performance commerciale 
Aux États-Unis, Love Story (Taylor's Version) a vendu  digitaux et recueilli  de streams à la demande le jour de sa sortie. Bien que n'ayant pas été activement promu à la radio, le version a été diffusée à 144 reprises sur 89 stations de radios pour un total de  d'audience.

Avec  et  de streams, Love Story (Taylor's Version) a atterri au sommet du classement de l'US Hot Country Songs, donnant à Swift son huitième single numéro-un; cela a marqué son premier top de classement depuis We Are Never Ever Getting Back Together (2012). Elle est devenue la première artiste dominer le classement dans les années 2000, 2010 et 2020, et la seconde artiste de l'histoire à envoyer à la fois la version originale et réenregistrée d'une chanson au sommet, après Dolly Parton avec I Will Always Love You. Ailleurs, Love Story (Taylor's Version) a pris la tête des Digital Song Sales ( numéro un), Country Digital Song Sales ( numéro un), et du classement Country Streaming Songs. La chanson a débuté et culminé au numéro 11 sur le Billboard Hot 100, marquant sa 129 entrée dans le classement, le plus grand nombre d'entrées de l'histoire parmi les artistes féminines.

Crédits et effectifs

Version album 

 Taylor Swift - chanteuse-autrice-compositrice, productrice
 Christopher Rowe - production, enregistrement
 David Payne - enregistrement
 John Hanes - ingénieur son
 Randy Merill - masterisation
 Serban Ghenea - mixage
 Sam Holland -  enregistrement
 Sean Badum - assistant enregistrement
 Mike Meadows - chœurs, guitare acoustique, banjo, mandoline
 Paul Sidoti - chœurs, guitare électrique
 Caitlin Evanson - chœurs
 Amos Heller - basse
 Matt Billingslea - batterie
 Max Bernstein - guitare électrique
 Jonathan Yudkin - violon

Remix d'Elvira 

 Taylor Swift - chanteuse-autrice-compositrice, chœurs 
 Elvira Anderfjärd - production, remixage, chœurs, batterie, basse, claviers, programmation, enregistrement
 Christopher Rowe - production
 John Hanes - ingénieur son
 Randy Merrill - masterisation
 Sherban Ghenea - mixage
 Sam Holland - enregistrement

Classements

Classements hebdomadaires

Classements de fin d'année

Historique de sortie

Notes et références 

Chanson écrite par Taylor Swift
Chanson interprétée par Taylor Swift
Chanson produite par Taylor Swift
Single musical sorti en 2021
Single publié par Republic Records